Rocktown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rocktown (New Jersey)
 Rocktown (Pennsylvania)
 Rocktown (Virginia)

Siehe auch:
 Rockton